Miejscowości w Wallis i Futunie:
 Malaʻe (Futuna)
 Malaʻe (Wallis)

Zobacz też
 marae (malaʻe)